Веронский конгресс:
 Веронский конгресс (1822) — последний дипломатический конгресс Священного союза. Конгресс проходил с 20 октября по 14 декабря 1822 года в итальянском городе Верона.
 Веронский конгресс (1943) — единственный съезд Республиканской фашистской партии, наследницы Национальной фашистской партии, проходивший с 14 по 15 ноября 1943 года в городе Верона.